Болярський Микола Миколайович (1878—1939) — хірург і уролог, ініціатор створення Вінницького медичного інституту, голова Вінницького наукового об'єднання лікарів.

 Болярський Ізвор — село в Хасковській області Болгарії. Входить до складу общини Харманли.